A Super Taça de Cabo Verde é uma competição de futebol anual disputada num único jogo entre os vencedores do Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol e da Taça de Cabo Verde. A primeira edição foi disputada em 2013. Entre 2015 e 2017 esta competição não se realizou já que a Taça de Cabo Verde não de disputou, tendo regressado em 2018.

História 
O torneio começou a ser disputado em 2013 e permanece semelhante até os dias atuais.

Performance por clube

Ver também
 Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol
 Taça de Cabo Verde

Referências

Torneios de futebol de Cabo Verde
Competições nacionais de futebol da África
Cabo Verde
Futebol de Cabo Verde